Валерий Иванович Овсянников (род. 1950, город Озёры Московской области, в учительской семье) — , профессор Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, Заслуженный работник высшей школы.

Биография 
Овсянников Валерий Иванович родился в г. Озёры, на берегах Оки, год семья прожила в г. Коломне, затем переехала в Москву. Отец: Овсянников Иван Иванович, 1920 г.рождения, Тульская область, воевал, был ранен; в разные годы работал учителем, завучем, директором школы, заведующим РОНО г. Озёры, заведующим Мособлоно, секретарем озерского ГК КПСС, председателем озерского Райисполкома, исполнял обязанности зав. кафедрой педагогики Коломенского пединститута, начальником Главного управления учебных заведений Минпросвещения России. умер в 1969 г.
Мать: Овсянникова Зинаида Петровна (в девичестве — Блинова), 1920 г. рождения. В годы Отечественной войны окончила сельскохозяйственный техникум и работала агрономом в совхозе Озёры. Прошла подготовку на курсах снайперов, но в военных действиях не участвовала. После войны окончила учительский институт, более сорока лет проработала в школе. «Отличник народного просвещения». умерла в 2006 г.
В. И. Овсянников после окончания школы учился в МОПИ им. Н. К. Крупской, окончил институт в 1971 г. Специальность по образованию — учитель истории. Окончил аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории, в 1975 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, в 1991 г. — доктора исторических наук.
Трудовую деятельность начал преподавателем в педучилище № 4 Москвы, награждён почетным знаком «Отличник народного образования». Работал в Академии наук СССР, в Высшей комсомольской школе при ЦК ВКЛСМ. В КПСС и других партиях не состоял.

С 1984 г. работает в МГГУ им. М. А. Шолохова сначала доцентом кафедры всеобщей истории, с 1989 г. — проректором, основатель в 1995 г. и директор Межвузовского центра дистанционного образования до его расформирования в 2009 г. Преподавательскую деятельность начал в 1973 г. и с этого времени его научные интересы связаны с проблемой совершенствования высшего образования. Сегодня В. И. Овсянников признанный в системе образования ученый и специалист по подготовке кадров по технологиям дистанционного обучения (ДО), автор теоретических публикаций, способствовавших формированию научного понимания ДО. С 2003 г. является действительным членом и академиком-секретарем Секции психолого-педагогических основ дистанционного образования Международной академии открытого образования.

Деятельность В. И. Овсянникова в образовании в разные годы включала три направления: преподавательскую и научно-методическую деятельность: теоретическую разработку основ организации дистанционного образования; научно-организационную работу с другими вузами РФ в сфере заочного и дистанционного образования.

Педагогическая и научно-методическая деятельность 
В. И. Овсянников 40 лет преподает новую и новейшую историю стран Азии и Африки, удостоен звания «Почетный профессор МГГУ им. М. А. Шолохова». Добиться значительных успехов в преподавательской деятельности он смог, будучи известным в своей области ученым-востоковедом и методологом. Итогом его научной деятельности в 90-е гг. стал сборник «Избранные историографические произведения». Им опубликовано 100 научных работ, в их числе монографии, брошюры, статьи в центральных журналах, учебные и методические пособия для ДО, одобренные не только педвузами, но и историческими факультетами классических университетов.

С 80-х гг. он разрабатывает проблемно-концептуальный метод обучения, на основе которого им создан ряд оригинальных коллективных учебных пособий и практикумов для студентов, обучающихся на расстоянии без отрыва от основной деятельности, по модели которых создавалась учебная литература и по другим специальностям. В 1984 г. он опубликовал статью «О методике изучения новой и новейшей истории стран Азии и Африки в высшей школе» (Народы Азии и Африки, № 3), в которой впервые изложил основы проблемно-концептуального метода, а в 1983 г. увидело свет учебное пособие «Новая история Азии», построенная на основе этого метода.
С самого начала и до настоящего времени ему присущ новаторский подход к обучению студентов, о чём свидетельствует, изданный им в 2006 г. дайджест его публикаций «Наука и образование: переоценка ценностей».

Руководимый им коллектив в конце 90-х — начале 2000 гг. в рамках проекта Минобразования РФ разработал также Образовательную программу и учебные пособия (10 наименований) для системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в области ДО.
Под его научным руководством защищены 3 кандидатские и 1 докторская диссертации.
За заслуги в педагогической деятельности награждён Медалью К. Д. Ушинского.

Теоретическая разработка дидактических основ и организации дистанционного образования 
В. И. Овсянников в конце 80-х гг. принимал участие в разработке Концепции высшего многоступенчатого педагогического образования, одобренной в 1991 г. Советом Учебно-методического объединения педвузов РФ по подготовке учителей без отрыва от работы и Советом ректоров педвузов РФ (опубликована в ежегоднике «Педагогическое образование без отрыва от работы», 1992 г. № 2). В соответствии с данной концепцией руководимый им творческий коллектив Совета УМО подготовил проект "Положения об организации подготовки и повышения квалификации педагогических кадров без отрыва от производства (опубликовано в указ. еж., 1994 г., № 4). Он входил в состав рабочей группы по разработке Концепции создания и развития единой системы ДО в России (принята Коллегией Гособразования РФ 31.05.95 г.)

В 90-е — начале 2000 гг. большое внимание уделял в разработке научных основ дистанционного образования. эта работа обращает на себя внимание тем, что в то время большинство специалистов рассматривало ДО как простую технологию передачи информации с одного компьютера на другой. В. И. Овсянников пришел к заключению, что ДО — это своеобразная форма образования, основанная на применении e-learning и которому присуща своя дидактика («новая дидактика»).

Ему принадлежит инициатива в подготовке ряда рекомендаций по совершенствованию заочного и дистанционного образования для Гособразования СССР и Минобразования РФ. Основные идеи В. И. Овсянникова по этим проблемам изложены им в ряде публикаций, в том числе в брошюре, написанной в соавторстве с А. В. Густырем «Введение в дистанционное образование» (2-а выпуска — 2001). В статьях «Заочное педагогическое образование: состояние и перспективы» (Указ. еж., 1991 г., № 2), «Образование без отрыва от производства: опыт организации» (Педагогика, 1995 г., № 1), «Дистанционное образование в России: миф или реальная перспектива» (Педагогика, 1996, № 3), «Исследование психолого-педагогических основ ДО» (Открытое образование, 2004. № 2) и др.

Он имеет свою позицию, признанную педагогической общественностью, в вопросах теории и организации самостоятельной работы студентов, обучающихся на расстоянии главные положения которой опубликованы в ряде статей, в том числе "Планирование и организация самостоятельной работы студентов-заочников в межсессионный период (Указ. еж., 1990 г., № 1), «Вопросы организации обучения без отрыва от основной деятельности» (М., 1998), «Заочное и дистанционное образование: близнецы или антиподы» (Дистанционное образование, 2002. № 2) и др. Итогом его многолетней научно-методической работы стала фундаментальная коллективная монография под его редакцией «Начальный курс дидактики дистанционного образования» (приложение к журналу «Педагогика», 2006).
По заданию Государственного Комитета по высшей школе РФ В. И. Овсянников разработал к заседанию Коллегии 31.05.95 г. проект «Положения о Российском университете дистанционного образования». В основу предлагавшегося им университета были положены лучшие отечественные традиции организации образования на расстоянии и мировой опыт ДО. основная идея создания РУДО заключалось в необходимости координации учебных заведений ДО и их учебно-методической поддержки в рамках единой системы ДО в России.

В 90-е гг. много внимания В. И. Овсянников уделял изучению зарубежного опыта дистанционного обучения; в целях внедрения преемлемых для отечественного образования методов такого опыта был подготовлен и издан ещё в 1989 г. ИНИОН АН СССР под его редакцией научно-аналитический обзор «Заочное обучение в зарубежных странах: концепции, практика, перспективы» (5 п.л. — первая отечественная публикация по ДО такого контента). В Обзоре отстаивалось мнение, что наша система заочного образования, по мировым критериям, является одной из форм «нетрадиционного» (дистанционного) образования, а его отставание от мировых стандартов ДО связано со слабым применением информационных и коммуникационных технологий.

В ИИТО ЮНЕСКО опубликованы аналитические обзоры «Состояние и перспективы дистанционного образования в мире» (1997 г.), «Дистанционное образование: методология, структура, правовые основы, кадровое обеспечение» (2000 г.), а также в МГОПУ с соавторами он опубликовал аналитические обзоры «Высшая школа за рубежом: системы образования и уровни подготовки кадров», «Высшая школа за рубежом: проблемы выживания в условиях экономического спада» и др. Руководимый им Центр активно сотрудничал с Открытым университетом Израиля, Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.
Он неоднократно выступал с теоретическими докладами на международных семинарах в ИИТО ЮНЕСКО и других международных конференциях.

Принимал активное участие в исследованиях по НТП Минобразования РФ «Научно-методическое обеспечение дистанционного образования» (1999 г.), «Создание системы открытого образования» (2001—2004 гг.), "Модернизация системы образования (2004); НИР «Исследование фундаментальных основ психологии ДО» (2000—2005).

Его исследования способствовали становлению концептуальных основ ДО и преобразованию ДО из простой технологии в научную (дидактическую) систему образования, которые нынче признаются многими учеными, но, к сожалению далеки от практического применения. Вклад В. И. Овсянникова в разработку теоретических основ совершенствования ДО признан научной общественностью в системе образования, ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы».

Научно-организационная работа 
В. И. Овсянников входил в рабочие группы подкомитета по образованию Совета Федерации РФ по подготовке проекта Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и поправок к закону «Об образовании» в части ДО; являлся членом Координационного Совета Госдумы по ДО, членом экспертной групп Рособрнадзора РФ за реализацией образовательной деятельности с применением ДОТ.

В 90-е годы В. И. Овсянников являлся заместителем председателя Совета Учебно-методического объединения педвузов РФ по подготовке педкадров без отрыва от основной деятельности и заместителем главного редактора ежегодника «Педагогическое образование без отрыва от работы»; издавал «Библиотеку дистанционного образования»; сотрудничал с другими вузами в качестве директора Межвузовского центра дистанционного образования.

Проблемам совершенствования образования посвящена публицистическая деятельность В. И. Овсянникова, в том числе в своё время получили известность его публикации в «Литературной России»: «Всем миром», «Макароны по инструкции», «Белые пятна и черные дыры истории»; научная публицистика отражена в дайджесте «Наука и образование: переоценка ценностей». в 2006 г. он принять в Союз журналистов Москвы.

Проза 
В свободное время В. И. Овсянников пишет прозу, им опубликован роман «На взлете», сборник повестей и рассказов «Дорога к Храму», который включает две повести: одна — о тяжелой судьбе послевоенной деревни «Дорога по столбам», вторая — «Халява плиз» — о развращенном «застойной» действительностью сознания обобщенного образа антигероя повести Афанасия Гавриловича Мудрого и его антиподов — фактических героях повести Петра Ивановиче и Максиме Георгиевиче — личностях неоднозначных, но цельных. наряду с этим в сборнике опубликовано несколько рассказов о тяжелой судьбе деревенской женщины — «Вечность», юмористический — «Сдохла свинья», трагический — «Влипла» и др.

Роман «На взлёте» рассчитан на широкий круг читателей, которых волнует история Отечества. Старшее поколение сможет по-новому взглянуть на события описанных лет, которые ранее им представляли в фальсифицированном виде, молодежь — сможет ознакомиться с такими фактами и явлениями нашей истории, о которых мало или совсем не пишут в учебниках.

В художественной литературе, пожалуй, впервые Россия начала XX в. показана не как отсталая, «лапотная» страна, а как государство, занимавшее одно из первых мест по темпам своего развития и претендовавшая (по расчетам П. А. Столыпина и зарубежных экспертов) через 20 лет на первенство в Европе.

Награды 
 «Заслуженный работник высшей школы»
 Медаль К. Д. Ушинского
 Отличник народного просвещения

Публикации 
 «Введение в дистанционное образование»/ 2 выпуска, 2000
 «Начальный курс дидактики дистанционного образования», 2005
 «Избранные историографические произведения», 2000.
 «Дорога к Храму», сборник повестей и рассказов, 2003.
 «На взлёте» исторический роман: 2010.
 См. также список основных публикаций В. И. Овсянникова: http://Valery-owsiannikov.jimdo.com/

Примечания 

Писатели России по алфавиту
Историки России
Выпускники Московского государственного областного университета